J. Frank Glendon (1885-1937), acteur américain
 Glendon, village du Canada
 Glendon, Borough américain

 Campus Glendon de l'Université York, Campus canadien.